Ньяли́ Альбе́р Максве́л Корне́ (; 27 сентября 1996 года, Брегбо, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский и французский футболист. Выступает на позициях левого защитника и левого полузащитника. Игрок клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 

Корне — воспитанник клуба «Мец». 31 августа 2012 года в матче против «Кевийи» он дебютировал в Лиге 3. 30 ноября в поединке против Парижа Корне забил свой первый гол за «Мец». В 2013 году он вместе с клубом вышел во второй дивизион. 2 августа в матче против «Лаваля» Корне дебютировал в Лиге 2. Всего в сезоне 2013/14 принял участие в 14 играх «Меца» в Лиге 2 и помог команде завоевать повышение в классе второй год подряд.

В начале 2015 года Корне перешёл в «Лион». 25 января в матче против своего бывшего клуба «Мец» он дебютировал в Лиге 1, заменив получившего травму Александра Лаказетта. В сезоне 2014/15 Корне помог клубу занять второе место в чемпионате, приняв участие в четырёх играх.

23 октября 2015 года в поединке против «Тулузы» Корне забил свой первый гол за «Лион». 9 декабря 2015 года в матче Лиги чемпионов против испанской «Валенсии» Корне забил свой дебютный гол в еврокубках, попав мячом в дальний верхний угол с угла штрафной площади. 14 сентября 2016 года в поединке группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» Максвел забил гол.

23 февраля 2017 года в матче Лиги Европы против нидерландского АЗ Корне забил гол. 19 сентября 2018 года в матче Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» Максвел отметился забитым мячом.

29 августа 2021 Корне перешёл в английский «Бернли», с которым подписал контракт на 5 лет. 18 сентября в матче против лондонского «Арсенала» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 25 сентября в поединке против «Лестер Сити» Максвел забил свой первый гол за «Бернли». Всего в сезоне 2021/22 принял участие в 26 матчах «Бернли» в АПЛ и забил 9 голов и стал таким образом лучшим бомбардиром команды, что однако не помогло клубу сохранить место в Премьер-лиге. 

Летом 2022 года Корне перешёл в «Вест Хэм Юнайтед», подписав контракт на 5 лет, с возможностью продления ещё на год. 14 августа в матче против «Ноттингем Форест» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
На молодёжном и юношеском уровне Корне выступал за Францию, но в 2017 году принял решение играть за историческую родину — Кот-д’Ивуар. 4 июня 2017 года в товарищеском матче против сборной Нидерландов он дебютировал за сборную Кот-д’Ивуара. 5 сентября в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Габона Максвелл забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2019 года Корне принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд ЮАР, Марокко, Намибии, Алжира и Мали. В поединке против намибийцев Максвел забил гол.

В 2022 году Корне во второй раз принял участие в Кубке Африки в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Экваториальной Гвинеи и Египта.

Голы за сборную Кот-д’Ивуара

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»